Alfredo Eduardo Thorne Vetter (Lima, 29 de octubre de 1955) es un economista, empresario y político peruano. Ejerció el cargo de Ministro de Economía y Finanzas del Perú desde el 28 de julio de 2016 hasta el 21 de junio de 2017 durante el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

Biografía 
Es el hijo de Jorge Eduardo Thorne Larrabure y de Lissy Vetter Tudela. Por lado paterno, es nieto del banquero Rollin Thorne Sologuren y descendiente directo del ex canciller Eugenio Larrabure y Unanue y del prócer de la independencia Hipólito Unanue. Por su lado materno, es también descendiente del diplomático José Antonio de Lavalle y del destacado dramaturgo y abogado Felipe Pardo y Aliaga.

Asimismo, es pariente del ex ministro de Defensa Jaime Thorne León, del Arzobispo de Lima Juan Luis Cipriani Thorne del ex canciller Francisco Tudela van Breugel-Douglas, de la congresista Adriana Tudela, del diplomático Felipe Tudela y Barreda, del político Francisco Tudela y Varela y de los expresidentes José Pardo y Barreda y Manuel Pardo y Lavalle.

Luego de realizar estudios escolares en el colegio Inmaculado Corazón y en el colegio Santa María Marianistas, en 1971 inició estudios superiores en Ingeniería Industrial en la Universidad de Lima, pero en 1974 dejó la carrera para estudiar Economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la que obtuvo su licenciatura en 1981. Posteriormente, realizó una maestría (MPhil) en Desarrollo Económico en la Universidad de Cambridge (1982) y un doctorado (PhD) en Economía en el St Anthony's College de la Universidad de Oxford (1987).

Estuvo casado con María Patricia Terry Chávez (sobrina del expresidente Fernando Belaúnde Terry) y luego con Esther María de la Fuente Costa.

De 1987 a 1995 fue Economista Senior en el Banco Mundial, encargado del diseño de los programas de transformación de las economías planificadas a las de mercado. Trabajó en países de América Latina, la ex Unión Soviética y los antes países socialistas de Europa Central.

De 1995 a 2009 fue director Ejecutivo en J.P. Morgan-Chase y encargado del Área de Análisis para América Latina. La revista Latin Finance lo nombró como el «mejor economista mexicano» en los años 1997, 1998, 2000 y 2001.

De 2009 a 2011 fue director General de Banca de Inversión en Banorte-Ixe, el tercer banco más grande de México en términos de activos. De 2010 a 2011 participó como Consejero Propietario en la Bolsa Mexicana de Valores.

En el Perú fundó la empresa Thorne & Associates, especializada en asesoría económica, financiera, y de fusiones y adquisiciones.  Ha sido también director de la Bolsa de Valores de Lima y de Prima AFP.

Formó parte del equipo técnico de plan de gobierno de Peruanos Por el Kambio en las elecciones generales de Perú de 2016, y estando en plena campaña electoral, el líder de su agrupación, Pedro Pablo Kuczynski, reveló que en caso de ganar, sería él su ministro de Economía y Finanzas.

Ministro de Economía y Finanzas del Perú 

El 15 de julio de 2016, el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski confirmó su nombramiento como primer ministro de Economía y Finanzas de su gobierno.  

El 28 de julio de 2016, durante la toma de mando, juró su cargo en una ceremonia realizada en el patio de honor del Palacio de Gobierno, al aire libre y a la vista del público.

El 28 de mayo de 2017 el programa televisivo Panorama reveló partes de una transcripción de un audio de una conversación entre el ministro Thorne y el contralor general de la República Edgar Alarcón (que posteriormente se publicó de forma completa, el 11 de junio). Según una interpretación de la que pronto se hizo eco la oposición al gobierno, Thorne condicionaba el aumento del presupuesto de la Contraloría a cambio de que Alarcón diera un informe positivo al contrato del aeropuerto de Chinchero, obra que el gobierno se empeñaba a realizar pese a los cuestionamientos suscitados. Sin embargo, dicho audio no indica de forma directa alguna presión sobre el contralor.

El pleno del Congreso de la República, reunido el día 15 de junio, citó a Thorne a presentarse urgentemente en el hemiciclo para que diera sus explicaciones sobre el audio. Pero el ministro se excusó de asistir por motivos laborales, anunciando que asistiría a la comisión de fiscalización del Congreso el 16 de junio, tal como ya estaba programado.  
Ante ello, el presidente de la comisión de fiscalización, Héctor Becerril, anunció que la citación ante dicho grupo de trabajo quedaba sin efecto y que solo se esperaba su presencia inmediata ante el pleno del Congreso, y que en caso de no asistir, ello podría ser causal de censura. Thorne confirmó entonces su asistencia al Congreso para el día 16, donde hizo una exposición que duró diez minutos. Negó la acusación de condicionar el aumento del presupuesto de la Contraloría  a cambio de un informe positivo al contrato de Chinchero, y menos que el presidente Kuczynski le hubiera instruido que condicionara al contralor; fue también enfático en señalar que a lo largo de su carrera profesional había actuado siempre con honradez. Luego de un debate entre los congresistas, las bancadas opositoras plantearon al ministro a que renunciara a su cargo; caso contrario, promoverían una moción de censura en su contra.

En un mensaje a la Nación propalado el 17 de junio, el presidente Kuczynski dio su pleno respaldo a Thorne, diciendo que «es importante tener un ministro de Economía confiable, honesto y transparente como lo es Alfredo Thorne, una persona pulcra, sabia, ejecutiva que está manejando nuestra cartera de Economía y Finanzas con esmero y transparencia».

El 19 de junio, el ministro Thorne formalizó ante el Congreso de la República una cuestión de confianza para continuar en el cargo, algo que había pedido en su discurso del día 16. La cuestión fue debatida el 21 de junio por el Pleno del Congreso y la confianza le fue rehusada con 88 votos en contra. Ante ello, Thorne renunció al Ministerio de Economía, siendo reemplazado por el premier Fernando Zavala Lombardi.

Genealogía

Véase también 
 Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski
 Ministerio de Economía del Perú

Referencias

Enlaces externos  
 Entrevista a Alfredo Thorne

Nacidos en Lima
Ministros de Economía y Finanzas de Perú
Alumnado de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Economistas de Perú
Empresarios de Perú
Políticos de Perú
Alfredo